European Champions – videogioco del 1988 per Amstrad CPC, Commodore 64 e ZX Spectrum della E&J
 European Champions – videogioco del 1992 per Amiga e Commodore 64 della Idea
 European Champions – videogioco del 1993 per Amiga, Atari ST e DOS della Ocean